László Szabó (Polgar, 4 de noviembre de 1934 - 16 de mayo de 2020) fue un expiloto húngaro de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde la temporada de 1962 hasta la temporada de 1973.  Su mejor temporada fue la temporada de 1970 cuando acabó quinto en la categoría general de 125cc.

Falleció a los ochenta y cinco años el 16 de mayo de 2020.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en Negrita indica pole position; Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Hungría
Pilotos de Yamaha
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc